Ungusivik bezeichnet:
 Ungusivik (Bucht, Aasiaat), Bucht im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Ungusivik (Bucht, Eqalussuit) (auch Ungoorsivik), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Ungusivik (Bucht, Qeqertarsuatsiaq), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Ungusivik (Bucht, Qoornuusaa), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Ungusivik (Bucht, Qorsunnittoq) (auch Kangerlussuaq), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Ungusivik (Bucht, bei Maniitsoq), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ungusivik (Bucht, Niaqunngunaq), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ungusivik (Bucht, Qeqertarsuaq), Bucht im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Ungusivik (Bucht, Sisimiut), Bucht im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Ungusivik (Insel), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ungusivik (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Upernavik, Grönland